El término Bandera de Santander puede referirse a:

la bandera de Santander, enseña de la ciudad de Santander, capital de Cantabria (España);
la bandera de Santander, enseña del departamento de Santander en Colombia;
la bandera de Santander, nombre que recibe el premio de una regata organizada por Club de Remo Santander, en Cantabria (España).